Ägglupen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ägglupen, Nagu, Åboland,

Åland 

 Ägglupen, del av Bredskär (norr Överö, Föglö, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar